Noordelijke lemmingmuis
 Zuidelijke lemmingmuis